EOM oder EoM steht für:
 Elektrooptischer Modulator, ein optisches Bauteil, siehe Modulator (Optik) #Modulatortypen
 Encyclopaedia of Mathematics, eine englischsprachige Enzyklopädie der Mathematik
 End of Maintenance (EOM), Zeitpunkt ab dem keine Updates und Patches für Produkte der Elektronikbranche vom Hersteller bereitgestellt werden
 End of message, Kürzel am Ende der Betreffzeile von E-Mails

Eom ist der Familienname von:
 Eom Hye-won (* 1991), südkoreanische Badmintonspielerin
 Eom Tae-goo (* 1983), südkoreanischer Schauspieler

Abkürzung